Toponímia:
Cingles:
La Falconera (Mata-solana): cinglera situada al municipi de Mata-solana (Pallars Jussà)
Muntanyes:
La Falconera (Arnes): muntanya situada als municipis d'Arnes i d'Horta de Sant Joan (Terra Alta)
La Falconera (la Morera de Montsant): muntanya situada al municipi de la Morera de Montsant (Priorat)
La Falconera (Mura): monòlit situat al municipi de Mura (Bages)
La Falconera (Prat de Comte): muntanya situada al municipi de Prat de Comte (Terra Alta)
La Falconera (Sitges): muntanya situada al municipi de Sitges (Garraf)

Vegeu també 
 Punta de la Falconera